Seegebiet bezeichnet Gebiete in Meeren:

 Seegebiet oder Meeresgebiet, ein Gebiet in einem Meer oder Ozean 
 insbesondere ein für Wettervorhersagen definiertes Meeresgebiet, siehe Seewetterdienst#Seegebiet
 Seegebiete A1 bis A4, eine Kategorie im weltweiten Seenot- und Sicherheitsfunksystem, siehe Global Maritime Distress and Safety System#Seegebiete A1 bis A4

Seegebiet kann auch Gebiete an Land bezeichnen:

 ein Gebiet, in dem ein See (Binnensee) liegt oder das an einen See angrenzt

Siehe auch:

 Seegebiet Mansfelder Land, eine Gemeinde in Sachsen-Anhalt